IWW est un sigle qui peut désigner :
 Industrial Workers of the World, un syndicat international fondé aux États-Unis en 1905 ;
 Irish Whip Wrestling, une promotion indépendante irlandaise de lutte professionnel créée en 2002.